Schwindsackl ist der Familienname folgender Personen:

 Ernest Schwindsackl (* 1954), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Markus Schwindsackl, österreichischer Antiquitätenhändler